Николай Григорьевич Колосов: Колосов, Николай Григорьевич (1897—1979) — советский гистолог.
 Колосов, Николай Григорьевич (1914—1999) — артиллерист, Герой Советского Союза.